Мі́ток (діал. «мото́к») — старовинна міра кількості пряжі. Складається з 40—50 пасом або 2 півмітків (по 20 пасом).

Міток () — село у Оргіївському районі.

Міток () — комуна у повіті Ботошані.
 Міток () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Міток.
 Міток () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Леорда.
 Міток () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Шипоте.
 Міток () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Банка.

Примітки